William Fox (acteur), een Brits acteur
William Fox (filmproducent), Amerikaans filmmaker
William Fox (Nieuw-Zeeland), premier van Nieuw-Zeeland
William Darwin Fox, (23 april 1805 - 8 april 1880), dominee en entomoloog
William Fox (natuurvorser) (9 augustus 1813 - 1881), dominee en pionier op het gebied van dinosauriërs
William Fox (worstelaar), Brits worstelaar